

Cinema 
 Born to Be Bad – film del 1934 diretto da Lowell Sherman
 La seduttrice (Born to Be Bad) – film del 1950 diretto da Nicholas Ray

Musica 
 Born to Be Bad – album dei George Thorogood and the Destroyers del 1988
 Born to Be Bad – album delle The Runaways del 1993